Xistra puede referirse a:

 El nombre común de la planta Ammi majus.
 El nombre común de la planta Meum athamanticum.